Battaglia di Sasowy Róg (1612) – combattuta nel 1612 tra Confederazione polacco-lituana e Principato di Moldavia
 Battaglia di Sasowy Róg (1616) – combattuta nel 1616 tra Confederazione polacco-lituana e Impero ottomano